Bärensprung steht für:
 Bärensprung (Gumtow), ein bewohnter Gemeindeteil der Gemeinde Gumtow, Landkreis Prignitz, Brandenburg

Bärensprung oder Baerensprung ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard von Bärensprung (1842–1908), deutscher Generalmajor
 Curt Baerensprung (1851–1896), deutscher Militärarzt
 Felix von Bärensprung (1857–1939), preußischer Generalleutnant

 Georg Bärensprung (1860–1935), deutscher Generalleutnant
 Hans Wilhelm Bärensprung (1800–1844), deutscher Hofdrucker
 Horst W. Baerensprung (1893–1952), Rechtsanwalt, Landrat in Nordhausen und Polizeipräsident von Braunschweig
 Johann Bärensprung (1772–1803), deutscher Hofdrucker
 Justus Heinrich Christoph Bärensprung (1789–1832), deutscher Zeitungsredakteur und -verleger
 Karl von Bärensprung (1811–1879), Jurist, Rittergutsbesitzer und Mitglied des deutschen Reichstags